Эррерос () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Барбадильо-де-Эррерос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Вильясур-де-Эррерос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Отеро-де-Эррерос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Эррерос-де-Сусо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Персоналии 
 Бретон де лос Эррерос, Мануэль (1796—1873) — испанский драматург, автор большого количества популярных в своё время комедий.